I Чемпионат Азии по турецким шашкам 2015 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 25 апреля по 5 мая по швейцарской системе в 7 раундов. Чемпионом стал Alali Jasem из Кувейта. Одновременно проводились Чемпионат Азии по русским шашкам и Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин и среди женщин. В турнире приняли участие 17 шашистов из 7 стран.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте чемпионата Азии

2015
шашки турецкие
шашки турецкие
шашки турецкие
Апрель 2015 года
Май 2015 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане